Miejscowości w USA:
 Scandia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Scandia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Scandia (ang. Scandia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Scandia (ang. Scandia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Scandia (ang. Scandia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau